Пењас Пријетас има више значења:

 Пењас Пријетас (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пењас Пријетас (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пењас Пријетас (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику